ГАК — многозначная аббревиатура:
 Гидроакустический комплекс.
 Главная аттестационная комиссия. (см. также ВАК — Высшая аттестационная комиссия, например Высшая аттестационная комиссия Минобрнауки России).
 Государственный антимонопольный комитет РФ.
 Государственный антинаркотический комитет РФ (с октября 2007).

 ГАК — австрийский футбольный клуб.
 ГАК (German Army Knife) — швейцарский перочинный нож для армии Германии.

См. также 
 Гак

Примечания

Ссылки 
 ГАК в словаре сокращений русского языка SOKR.RU